Chợ Mới, distretto della provincia di An Giang
Chợ Mới, distretto della provincia di Bac Kan
Chợ Mới, città capitale di distretto,  provincia di An Giang
Chợ Mới, città capitale di distretto,  provincia di Bac Kan